Boy Fucks Girl 2 è un film pornografico del 2006.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film pornografici